Тревор () — чоловіче ім'я, а також прізвище гельського походження.

Носії прізвища 
 Клер Тревор (1910—2000) — американська актриса.
 Остін Тревор — британський актор кіно та телебачення.
 Еллестон Тревор (1920—1995) — британо-американський письменник.
 Х'ю Тревор-Ропер — британський історик, що спеціалізується на історії сучасної Великої Британії та нацистської Німеччини.

Інше 
 Норман Тревор - сценічний псевдонім Нормана Прічарда.
 Тревор - персонаж творів про Гаррі Поттера. Ручна жаба Невілла Довгопупса. Див. Невілл Довгопупс#Тревор.
 Тревор Філіпс (Trevor Philips) — один з трьох протагоністів відеоігри Grand Theft Auto V.
 «Тревор» — 17-й епізод 6-го сезону серіалу «Секретні матеріали».
 «Тревор» — американський короткометражний фільм 1994 року.
 «Тревор» (The Trevor Project) — американська некомерційна організація для допомоги ЛГБТ.

Див. також 
 Хвороба Тревора — вроджене порушення розвитку кісткової тканини.